

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 заснована середня школа № 6
 почалися перельоти літаків з аеропорту

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 28 липня — міський голова Мурманська (Росія) в 1991—2003 роках Олег Найдьонов;  2003 в Мурманську

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1947 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання